Le Chevron d'Honneur de la Vieille Garde (en allemand : ) était une décoration du parti nazi décerné aux membres de la SS. Le chevron argenté, qui est porté sur le haut de la manche du bras droit, obtient l'aval d'Adolf Hitler en . Tous les membres de la SS qui ont rejoint l'Allgemeine SS, le NSDAP ou toute autre organisation du parti avant le  ont le droit d'en porter l'insigne.

Références 

Distinction du Troisième Reich